Vute peut désigner :
 les Vute, une population du Cameroun ;
 le vute, leur langue.